Les championnats d'Europe de gymnastique artistique masculine 2004 ;
 Les championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine 2004.

Voir aussi 
 Championnats d'Europe de gymnastique artistique.